Григо́рий Кото́вский: Котовский, Григорий Григорьевич (1923—2001) — советский и российский востоковед-индолог, общественный деятель, сын Г. И. Котовского.
 Котовский, Григорий Иванович (1881—1925) — российский революционер, военный и политический деятель.